Essington ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Essington (Maryland), Ort im Prince George’s County, Maryland
 Essington (Pennsylvania), Stadt (city) im Delaware County, Pennsylvania

im Vereinigten Königreich:
 Essington (South Staffordshire), im Delaware County

Essington ist der Familienname folgender Personen:
 Thurlow Essington (1886–1964), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Essington (1753–1816), britischer Admiral